De Financiële Studievereniging Rotterdam (FSR) is de studievereniging voor alle studenten Finance, Accountancy & Controlling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De FSR is in 1999 ontstaan als fusie tussen de Financierings Associatie Rotterdam Pecunia en het dispuut voor accounting & controlling Pacioli.

Met meer dan 2500 leden representeert de FSR hoofdzakelijk studenten (Internationale) Bedrijfskunde, Economie en Econometrie. Het is hiermee de grootste onafhankelijke studievereniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De FSR werkt nauw samen met de vakgroepen Finance & Accounting van de faculteiten RSM en ESE door middel van het verzorgen van gastcolleges. Daarnaast zijn er veel partners waarmee de FSR samenwerkt.

Evenementen 
De evenementen die door de FSR worden georganiseerd zijn:
 Asset Management Tour
 Bachelor Accountancy Day
 Finance Day
 Big 4 Cycle
 Corporate Finance Competition
 European Finance Tour
 Erasmus Banking Summit
 Ladies Master Class
 M&A Diner
 Financial Business Cycle
 International Banking Cycle
 International Research Project
 Multinational Diner
 The Audit
 The Valuation
 Master class (Bloomberg, Assessment)

Daarnaast verschijnt door het jaar heen het online wetenschappelijke magazine 'FSR Perspective', dat altijd gekoppeld is aan een Finance of Accountancy gerelateerd thema.

Zusterverenigingen
 Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) - Amsterdam
  Asset l Accounting & Finance - Tilburg
 FS Focus - Maastricht
 Risk - Groningen

Externe link
 Financiële Studievereniging Rotterdam

Studievereniging in Rotterdam